D3 puede referirse a:
 Albatros D.III era un biplano de caza alemán usado durante Primera Guerra Mundial.
 D3, un valor hexadecimal equivalente al valor decimal 211.
 D3-brana, en física teórica una D-brana de orden 3.
 D3 Publisher, una empresa japonesa de videojuegos.
 División III de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).
 Vitamina D3, una forma de vitamina D.
 D3.js, una librería para infografía web.